Патри́ция де Лео́н (; род. , Панама) — панамская актриса и фотомодель.

Биография 
Патриция Мишель де Леон родилась 2 января 1978 года в Панаме. В 1995 году стала победительницей конкурса «Мисс Панама — мисс Испанидад». Снималась для журнала «Maxim», появлялась на обложках «OnFitness», «Vanidades», «Vogue LatinoAmerica» и других. Активно выступает в защиту животных.

В 2000 году она дебютировала в кино. Наиболее известна по ролям в сериалах «Линкольн-хайтс», «Проклятая любовь» «Мужчины среднего возраста» и «Волшебный город».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Активисты защиты прав животных